Стародубовский:

 Стародубовский, Константин Александрович (род. 1978) — украинский футболист, вратарь, футбольный арбитр.

См. также 
 Стародубовский 12-й драгунский полк